Лусіліу Батішта (порт. Lucílio Batista, 26 квітня 1965, Лісабон) — колишній португальський футбольний арбітр.
 Даніел Батішта Ліма — грецький футболіст.